Демерджі-яйла — гірський масив (яйла) в Алуштинському регіоні Криму
 Демірджи — назва села Лучисте в Криму до 1945 року
 Демірджі — невелика річка в Криму, починається на схилах Демерджі-яйли, впадає в море в межах міста Алушти.